Гассиев — осетинская фамилия.

Известные носители:
 Гассиев, Виктор Афанасьевич (1879—1962) — советский инженер, изобретатель полиграфического оборудования;
 Гассиев, Знаур Николаевич (1925—2016) — югоосетинский политический и общественный деятель;
 Гассиев, Мурат Георгиевич (род. 1993) — российский боксёр-профессионал.

См. также 
 Гасиев, Мурат Хазбиевич (род. 1987) — российский дзюдоист.
 Газиев